Яни Ниеминен (; род. 28 июля 1987, Хельсинки, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь. Начинал играть в Хельсинки. В настоящее время является игроком финского клуба «Эспоо Блюз».

Карьера 
28 января 2013 года Ниеминен подписал контракт с казанским Ак Барсом. До этого игрок играл только в Финляндии. Дебютировал в КХЛ 30 января 2013 года в матче против Югры, в котором пропустил 4 шайбы и был заменён после 2-го периода. За «Ак Барс» Ниеминен провёл всего ещё один матч в регулярном чемпионате, в котором помог обыграть подмосковный Витязь 2—3.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Фиштаун Пингвинз»
Игроки ХК «Зволен»